Kyyrönsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kyyrönsaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Kyyrönsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar